Shinoda ist der Familienname folgender Personen:

 Hajime Shinoda (1927–1989), japanischer Literaturkritiker
 Ken’ichi Shinoda (* 1942), sechster und derzeitiger Bandenchef der Yamaguchi-gumi
 Masahiro Shinoda (* 1931), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Mike Shinoda (* 1977),  US-amerikanischer Musiker und Musikproduzent
 Noboru Shinoda (1952–2004), japanischer Kameramann
 Setsuko Shinoda (* 1955), japanische Schriftstellerin
 Shinoda Tōkō (1913–2021), japanische Künstlerin
 Yoshiyuki Shinoda (* 1971), japanischer Fußballspieler